El puente de Waterloo puede hacer referencia a:

El puente de Waterloo en Londres.
El puente de Waterloo, película de 1931 dirigida por James Whale. 
El puente de Waterloo, película de 1940 dirigida por Mervyn LeRoy.